Köbbert ist der Familienname folgender Personen:

 Horst Köbbert (1928–2014), deutscher Unterhaltungskünstler, Sänger und Fernsehmoderator
 Katrin Katz Köbbert (* 1987), deutsche Schauspielerin

Siehe auch:
 Kobbert